Fountain City ist der Name folgender Städte in den Vereinigten Staaten:

 Fountain City (Indiana), im Wayne County
 Fountain City (Tennessee), im Knox County
 Fountain City (Wisconsin), im Buffalo County